Messelogale (Меселогале — „ласица из Месела”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста M. kessleri је тежила око 0,155 kg

Систематика

Историја класификације 
Род Messelogale је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Messelogale.

Временска распрострањеност рода Messelogale унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Европе